Pram steht für:

  ein Schwimmfahrzeug ähnlich einem Ponton, siehe Prahm (Schiffstyp)

Pram heißen:

geographisch:
 Pram (Bayerbach bei Ergoldsbach), Dorf der Gemeinde Bayerbach bei Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Pram (Oberösterreich), Marktgemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Pram (Gemeinde Andorf), Ortschaft in der Gemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Pram (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Pram (Fluss), rechter Zufluss des Inns bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Personen:
 Christian Pram-Henningsen (1846–1892), dänischer Maler
 Christen Pram (1756–1821), norwegischer Schriftsteller
  Pramoedya Ananta Toer (Kurzname, 1925–2006), indonesischer Schriftsteller

Weiteres:
 Pram (Band), eine Band aus Birmingham

PRAM ist die Abkürzung für:
 Parallel Random Access Machine, ein Maschinenmodell zur Analyse paralleler Algorithmen
 Parameter Random Access Memory, Teil des NVRAM bei Apple-Computern
 Phase-change random access memory, ein nicht flüchtiger Speicher in der Elektronik
 Photovoltaic Radio-frequency Antenna Module, ein Weltraum-Solarmodul, siehe weltraumgestützte Solarenergie #US-Militär

Siehe auch: 
 Pram Point
 Prahm
 Bram